Дубас — українське прізвище.

 Дубас Богдан Йосипович — український банкір та політик.
 Дубас Микола Васильович — український письменник, публіцист, громадський діяч.
 Дубас Оксана Іванівна (22 травня 1966) — бандуристка, педагог, мистецтвознавець.
 Дубас Павло Ілліч — історик, краєзнавець, дослідник історії Бродівщини, поручник УГА, учасник визвольних змагань 1917–1921  рр.. 

Українські прізвища